Frumoasa din pădurea adormită  se poate referi la:

 Literatură
 Frumoasa adormită (La Belle au bois dormant) – basm clasic de Charles Perrault

 Muzică și balet
 1889 Frumoasa din pădurea adormită – balet de Piotr Ilici Ceaikovski